En France, l'Institut français de formation psychocorporelle
 En Suisse, l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle